Tumpel ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Tumpel-Gugerell (* 1952), österreichische Bankdirektorin
 Herbert Tumpel (1948–2018), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Präsident der Arbeiterkammer
 Michael Tumpel (* 1964), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler